Pozuelo puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas 
 Pozuelo (Albacete), municipio de la provincia de Albacete.
 Pozuelo de Zarzón, municipio de la provincia de Cáceres.
 Pozuelo de Calatrava, municipio de la provincia de Ciudad Real.
 Pozuelo del Páramo, municipio de la provincia de León.
 Pozuelo de Alarcón, municipio de la Comunidad de Madrid.
 Pozuelo del Rey, municipio de la Comunidad de Madrid.
 Pozuelo (Toledo), localidad del municipio de Yuncos, provincia de Toledo.
 Pozuelo de la Orden, municipio de la provincia de Valladolid.
 Pozuelo de Tábara, municipio de la provincia de Zamora.
 Pozuelo de Vidriales, localidad del municipio de Santibáñez de Vidriales, provincia de Zamora.
 Pozuelo de Aragón, municipio de la provincia de Zaragoza.
 Monte de Pozuelo, localidad del municipio de Pozuelo de Alarcón, Comunidad de Madrid.
 Hoya Pozuelo, localidad del municipio de Telde, provincia de Las Palmas.
 Camino del Pozuelo, localidad del municipio de Boquiñeni, provincia de Zaragoza.

Apellido 
 Pozuelo (apellido).
 Álex Pozuelo, futbolista español del KRC Genk.

Otros usos